Бригади́р:
 Бригадир (військове звання) — військове звання (чин).
Бригадир-військове звання в Сухопутних силах Великої Британії
 Бригадир — посада в організованому злочинному угрупуванні, керівник однієї з його бойових ланок.
 Бригадир — керівник виробничої бригади.

Див. також 
 Бригада